Frederikshøj Kro har flere betydninger:

 Frederikshøj Kro – Den gamle Grænsekro eller Grænsekroen ligger på Koldingvej 51 nord for Christiansfeld.
 Frederikshøj Kro (Aarhus) – liger på Oddervej i Aarhus.